Kalmár László (1900–1980) filmrendező
Kalmár László (1905–1976) matematikus
Kalmár László (1931–1995) zeneszerző
Kalmár László (1940–2009) labdarúgó (Csepel)
Kalmár László (1968) építész